Módos Gábor (1939) fotóművész, modell- és aktfotós, operatőr
 Módos Gábor (19??) gépészmérnök, tanár, informatikus, tankönyvíró, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola igazgatója